Tibor Kincses kan syfta på:
 Tibor Kincses (fotbollsdomare) (1956), ungersk fotbollsdomare
 Tibor Kincses (judoutövare) (1960), ungersk judotövare